Highlander – abitante delle Highlands, zona montuosa della Scozia, o dell'area amministrativa dell'Highland
Highlander – razza bovina di origine scozzese
Highlander – fumetti 
Highlander – patatine prodotte dalla San Carlo

Film
Highlander - L'ultimo immortale (1986) – diretto da Russel Mulcahy
Highlander: Endgame (2000) – diretto da Douglas Aarniokoski
Highlander: The Source (2007) – diretto da Brett Leonard
Highlander: Vendetta immortale (2007) – film d'animazione

Serie TV 
Highlander (1992) – telefilm/spin-off
Highlander (1994) – serie animata/spin-off
Highlander: The Raven (1998) – telefilm/spin-off

Videogiochi
Highlander (1986)
Highlander: L'ultimo McLeod (1995)